Освободительное движение Конго () — повстанческая группировка, созданная на территории ДР Конго в годы Второй конголезской войны, а с 2003 года — политическая партия в ДР Конго. Была создана осенью 1998 года при активном содействии Уганды и действовала в интересах этого государства. С момента основания её возглавляет бизнесмен регионального значения Жан-Пьер Бемба, отличившийся тем, что покрывал от 60 до 90 % расходов своей группировки из собственного кармана. Бемба выступал в качестве кандидата в президенты на первых послевоенных выборах, где занял второе место. Входит в коалицию «Ламука».

Повстанческие годы 
Во время войны пользовалась поддержкой правительства Руанды и контролировала большую часть севера страны, в частности, Экваториальную провинцию. Его возглавил бывший бизнесмен Жан-Пьер Бемба, который стал вице-президентом после Луандийского соглашения 2002 года. Штаб-квартира располагалась в городе Гбадолите. Во время войны эту группировку поддерживала в большей степени Уганда, в то время как конкурирующее Конголезское объединение за демократию поддерживала Руанда.

Движение является главным подозреваемым в совершении Effacer le tableau, этнической чистки против пигмеев.

Оно было признано Международным уголовным судом (МУС) виновным в совершении военных преступлений во время боевых действий в Центральноафриканской Республике в период с 2002 по 2003 год после попытки государственного переворота генерала Франсуа Бозизе против правительства тогдашнего президента Анжа-Феликса Патассе. Движение, действовавшее на стороне президента, совершило многочисленные акты убийства, изнасилования, грабежа и пыток в ходе конфликта, пытаясь подавить попытку государственного переворота. Жан-Пьер-Бемба был арестован в 2008 году недалеко от Брюсселя и обвинён МУС по трём пунктам обвинения в преступлениях против человечности и пяти пунктам обвинения в военных преступлениях в соседней Центральноафриканской Республике в период с 2002 по 2003 год. Он был осуждён по двум пунктам обвинения в преступлениях против человечности и трём пунктам обвинения в военных преступлениях. Он был приговорён к 18 годам заключения за военные преступления, но 8 июня 2018 г. апелляционный суд МУС полностью оправдал его.

Интеграция и послевоенные события 
В рамках межконголезского диалога бригадный генерал Малик Кижеге из MLC был назначен главой военной логистики, а генерал-майор Дьёдонне Амули Бахигва был назначен главой военно-морского флота. Два из десяти военных округов ДРК также были переданы MLC, и Бембе было разрешено назначать и увольнять министра иностранных дел ДРК.

Бемба, как кандидат от MLC, занял второе место на президентских выборах 2006 года, и партия получила 64 из 500 мест в парламенте — второе место среди всех политических партий. На выборах в Сенат 19 января 2007 г. партия получила 14 из 108 мест.

В марте 2007 года в Киншасе вспыхнули боевые действия между армией и охранниками Бембы, которые должны были быть интегрированы в армию, но не из-за того, что, как утверждается, беспокоило безопасность Бембы. Армия одержала победу в бою, и Бемба укрылся в посольстве Южной Африки. 8 апреля ДОК опубликовала заявление, в котором говорится, что его штаб-квартира была оккупирована правительственными войсками после боевых действий и что она подвергается преследованиям посредством произвольных арестов и запугиваний.13 апреля партия приостановила своё участие в Национальном собрании (но не в Сенате) из-за того, что она назвала «атмосферой постоянной незащищённости». Это произошло вскоре после предполагаемого разграбления правительственными войсками дома члена парламента от ДОК. 21 апреля партии был разрешён доступ в ранее занимаемые здания в столице, которые были признаны разграбленными. 25 апреля партия прекратила бойкот Национального собрания после того, как Кабила согласился встретиться с представителями оппозиции.

После убийства Даниэля Ботети, члена MLC, который занимал пост вице-президента провинциальной ассамблеи Киншасы, ДОК объявила 6 июля 2008 г., что приостанавливает своё участие в Национальной ассамблее, Сенате и Собрание провинции Киншаса. ДОК прекратил бойкот через неделю.

На всеобщих выборах 2011 года MLC потеряла позицию второй по величине партии в парламенте и 42 места в нижней палате, закончив выборы пятой по величине партией в Национальном собрании.

25 августа 2018 года Независимая национальная избирательная комиссия (CENI) запретила Бембе баллотироваться на пост президента на всеобщих выборах 2018 года в результате продолжавшейся в то время апелляции в ICC по поводу обвинений в подделке свидетелей. В этих обвинениях утверждалось, что существовал заговор с целью повлиять на 14 свидетелей путём предоставления денег в качестве стимула для обеспечения ложных показаний в МУС во время первого судебного разбирательства по делу Бембы. 

МУС предъявил обвинения самому Бембе, а также его бывшим адвокатам защиты Эме Килоло Мусамбе и Жан-Жаку Манженде Кабонго, потенциальному свидетелю защиты, который не давал показаний, Нарсису Аридо и заместителю генерального секретаря MLC Фиделе. Бабала Ванду. К 17 сентября все подсудимые были признаны виновными и получили следующие приговоры: штраф в размере 300 000 евро и 12 месяцев тюрьмы (Бемба); 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 30 000 евро (Мусамба); 11 месяцев лишения свободы (Аридо); 6 месяцев лишения свободы (Бабала); 2 года лишения свободы условно (Мангенда). Тем не менее, из-за времени, ранее проведённого в заключении, Бемба, Бабала и Аридо не должны были отбывать наказание.

В результате снятия Бембы CENI, MLC и Бемба присоединились к альянсу Lamuka 12 ноября, объединившись с Моисом Катумби из «Вместе за перемены», Адольфом Музито из «Нувель Элан» и Фредди Матунгулу из Конго На Бисо, чтобы участвовать во всеобщих выборах 2018 года под руководством совместный баннер с Мартином Фаюлу как их кандидатом на президентских выборах. MLC вместе с остальными членами альянса Ламука получили 111 мест в Национальной ассамблее на выборах, что сделало блок вторым по величине в Национальной ассамблее, а впоследствии альянс получил 6 мест в Сенате. на выборах в Сенат Демократической Республики Конго в 2019 г. Ведущему кандидату от альянса Фаюлу не удалось добиться поста президента, заняв второе место с 34,8 % голосов, уступив победителю Феликсу Чисекеди с 38,6 % голосов. 13 июня 2019 г. ДОК в составе альянса «Ламука» приостановила своё участие в парламенте, сославшись на решение Конституционного суда, признавшего недействительными победы 23 её кандидатов в 2018 г.

См. также 
 Лусакское соглашение о прекращении огня

Примечания

Ссылки 
 
 President names top officers for unified national military, 20 August 2003
 U.S. State Department, 04KINSHASA1753 FARDC on the move in Eastern DRC, 17 September 2004. Use of ex-MLC troops from Gbadolite in South Kivu.

Политические партии Демократической Республики Конго